Алексей Сергеевич Бушуев (род. 11 апреля 1985) — российский  игрок в хоккей с мячом, полузащитник.

Карьера

Клубная 
Воспитанник школы кировской «Родины», где его первым тренером стал Анатолий Казаковцев, в дальнейшем — Владимир Куимов.

С 2002 по 2008 год выступал за «Родину». В её составе становится бронзовым призёром чемпионата России сезона 2005/06.

С 2008 по 2014 год был игроком команды «Динамо-Казань», побеждая в сезоне 2010/11 в чемпионате России (2011) и Кубке мира (2010), в 2009 и 2013 годах в Кубке России.

В декабре 2010 года в составе сборной Кировской области принял участие в Международном турнире на призы Правительства России.

Сезон 2014/15 провёл в составе московского «Динамо».

Сезон 2015/16 начал в красногорском «Зорком», который по ходу сезона стал испытывать трудности с финансированием команды и терять ведущих игроков, что привело к переходу Бушуева в середине сезона в ульяновскую «Волгу», за которую он выступал до 2017 года.

С 2017 по 2019 год был игроком нижегородского «Старта».

С 2019 по 2022 год вновь в составе «Родины».

Сборная России 
В сборной России с 2009 по 2014 год. В её составе побеждает на чемпионатах мира 2013 и 2014 годов.

Достижения 
«Родина»
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2005/06 
 Бронзовый призёр Кубка России: 2002/03 
 Чемпион России по мини-хоккею: 2004 

«Динамо-Казань»
 Чемпион России: 2010/11 
 Серебряный призёр чемпионата России: 2011/12 
 Бронзовый призёр чемпионата России (3): 2008/09, 2012/13, 2013/14 
 Обладатель Кубка России (2): 2009, 2013 
 Финалист Кубка России: 2011 (осень) 
 Финалист Суперкубка России: 2013 (осень) 
 Обладатель Кубка мира: 2010 
 Финалист Кубка мира: 2013 
 Победитель Кубка чемпионов Эдсбюна: 2009  

«Динамо» (Москва)
 Серебряный призёр чемпионата России: 2014/15 
 Финалист Кубка чемпионов Эдсбюна: 2014 

«Зоркий»
 Финалист Кубка чемпионов Эдсбюна: 2015 

Сборная России 
 Чемпион мира (2): 2013, 2014  
 Чемпион мира среди юниоров: 2004 

Личные
 В списке 22-х лучших игроков сезона (2): 2012, 2013

Статистика выступлений

Клубная 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона 1999/2000

На начало сезона 2022/2023 забивал мячи в ворота 18 / 18 команд

  Чемпионат России                   Кубок России       
  1.Динамо М            = 17 мячей   1.Водник            = 7
  2.Енисей              = 15         2-4.Старт           = 6
  3.Старт               = 10         2-4.Волга           = 6
  4-5.Кузбасс           =  9         2-4.Родина          = 6
  4-5.Водник            =  9         5.Ак Барс-Динамо    = 5
  6.Волга               =  8         6.Уральский трубник = 4
  7-8.Уральский трубник =  7         7.Динамо М          = 3  
  7-8.Сибсельмаш        =  7         8-14.Локомотив Ор   = 2 
  9-11.Родина           =  6         8-14.Байкал-Энергия = 2
  9-11.СКА-Нефтяник     =  6         8-14.Строитель С    = 2
  9-11.Байкал-Энергия   =  6         8-14.Зоркий         = 2
  12.Зоркий             =  5         8-14.Кузбасс        = 2
  13.Ак Барс-Динамо     =  4         8-14.Сибсельмаш     = 2
  14.Мурман             =  3         8-14.Мурман         = 2
  15.Строитель С        =  2        15-18.СКА-Забайкалец = 1
 16-18.Локомотив Ор     =  1        15-18.Енисей         = 1
 16-18.СКА-Забайкалец   =  1        15-18.СКА-Нефтяник   = 1
 16-18.Лесохимик        =  1        15-18.Волга-2        = 1

На начало сезона 2022/2023 количество мячей в играх

 Чемпионат России
по 1 мячу забивал  в 88 играх 
по 2 мяча забивал  в  13 играх  
по 3 мяча забивал  в  1 игре  

Свои 117 мячей забросил в 102 играх, в 391 игре мячей не забивал.

 Кубок России
по 1 мячу забивал в 45 играх 
по 2 мяча забивал в 5 играх 

Свои 55 мячей забросил в 50 играх, в 118 играх мячей не забивал.

В международных турнирах 

''Участие в Кубке мира: 9 раз (2006, 2007, 2009—2014, 2018); в Кубке чемпионов: 4 раза (2007, 2009, 2014, 2015)

В сборной России 

Итого: 25 матчей / 5 мячей;   17 побед, 3 ничьих, 5 поражений.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте hsmdynamo.com / 
 Профиль на сайте ХК «Старт» / 
 Профиль на сайте bandysidan.nu / 

 

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Родина»
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Игроки КХМ «Динамо» Москва
Игроки КХМ «Зоркий»
Игроки КХМ «Волга»
Игроки КХМ «Старт»
Чемпионы мира по хоккею с мячом среди юниоров
Спортсмены Кировской области